La Grande Trahison est un ouvrage de Nicholas Bethell.
 Grande Trahison est un terme qui peut définir le compromis de 1877.